Giandomenico Giagni – poeta, sceneggiatore, regista e giornalista italiano
 Gianfranco Giagni – regista e sceneggiatore italiano
 Riccardo Giagni – musicologo e compositore italiano